Хван Оксиль (, р.25 марта 1972) — северокорейская шорт-трекистка, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родилась в 1972 году. В 1992 году завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Альбервиле.

Ссылки 
 На сайте Database Olympics

Шорт-трекисты КНДР
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Шорт-трекисты по алфавиту